Grandstar Cargo () — небольшая грузовая авиакомпания со штаб-квартирой в Тяньцзине (Китай), работающая в сфере регулярных и чартерных грузовых авиаперевозок между странами Европы, Америки и Азии.

Маршрутная сеть 
В феврале 2012 года Grandstar Cargo работала на регулярных перевозках из франкфуртского аэропорта в международный аэропорт Шанхай Пудун и Тяньцзинь, а также между Тяньцзинем и сеульским международным аэропортом Инчхон.

Флот 

По состоянию на февраль 2012 года авиакомпания Grandstar Cargo эксплуатировала один самолёт Boeing 747-4B5F/SCD (регистрационный номер B-2427), ещё три лайнера находились в состоянии заказа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Grandstar Cargo
 Официальный сайт авиакомпании Korean Air Cargo 

Авиакомпании Китая
Грузовые авиакомпании
Компании Тяньцзиня